

Хлапово — село в гміні Владиславово Пуцького повіту Поморського воєводства
 Хлапово — село в гміні Доміново Сьредського повіту Великопольського воєводства